Thory pode se referir a:
 Thory (Somme)
 Thory (Yonne)

Desambiguações de topônimos